Le symbole ?? (double point d'interrogation) peut faire référence à :
 ??, signe de ponctuation accentuant l'interrogation, pouvant exprimer la surprise ou l'incrédulité ;
 ??, indicateur d'un mauvais coup dans l'annotation des échecs ;
 ??, opérateur de fusion nulle en langage de programmation C#.

Voir aussi